Bártfaújfalusi Fábry István (1810–1882) belső titkos tanácsos, magyar királyi Curia másodelnöke.
Bártfaújfalusi Fábry István (1847?–1926) ügyvéd, előbbi fia.
Fábry István (1856-?) egri-egyházmegyei plébános.
Bártfaújfalusi Fábry István (1877?–1915) kereskedelmi miniszteri segédtitkár, az Általános Egyetemi Segítő Egyesület elnöke, 29-es honvéd főhadnagy, első világháborús hősi halott, F. István ügyvéd fia.
Fábry István (1911–1992) bányász, katona, csehszlovákiai magyar kommunista funkcionárius, Csemadok KB elnök.

Hasonló:
Fábry Péter István (1949) alkalmazott grafikus, fotóművész, filmrendező.
Fabri István (1751–1817) evangélikus líceumi tanár.